Хингуракгода может означать
 Подразделение ОС Хингуракгода в округе Поланнарува в Северо-Центральной провинции Шри-Ланки;
 административный центр этого подразделения — город Хингуракгода;
 военная авиабаза и смешанный аэропорт SLAF Hingurakgoda в этом городе;
 Железнодорожная станция в этом городе.